Venguerov ou Vengerov  (en russe : Венге́ров) est un patronyme porté notamment par :
 Guennadi Venguerov (1959-2015), acteur russe
 Maxime Venguerov (1974), violoniste russo-israélien
 Vladimir Venguerov (1920-1997), cinéaste russe 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe